Dossenheim est une petite ville située dans le land allemand de Bade-Wurtemberg ;
 Dossenheim-Kochersberg est une commune française, située dans le canton de Truchtersheim (Bas-Rhin) ;
 Dossenheim-sur-Zinsel est une commune française, située dans le canton de Bouxwiller (Bas-Rhin).